Памятник Ивану Ткаченко (Донецк)
 Памятник Павлу Ткаченко (Бендеры)
 Памятник Ткаченко (Тирасполь)